Horní Lhota ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Horní Lhota u Ostravy, Gemeinde im Okres Opava
 Horní Lhota u Luhačovic, Gemeinde im Okres Zlín
 Horní Lhota, Ortsteil von Načeradec im Okres Benešov
 Horní Lhota, Ortsteil von Týnec u Janovic nad Úhlavou im Okres Klatovy
 Horní Lhota, Ortsteil von Dolní Žďár im Okres Jindřichův Hradec
 Horní Lhota, Ortsteil von Blansko im Okres Blansko